Утверждение в лингвистике — особая форма предложения, которая в утвердительной форме выдвигает гипотезу относительно некоторого явления.

В других областях:
 Утверждение или высказывание (логика)
 Утверждение (программирование)

См. также 
 Утверждение (наделение полномочиями) глав исполнительных органов субъектов РФ
 Суждение